Elginerpeton est un genre éteint de stégocéphales ayant vécu durant le Dévonien supérieur (Frasnien), vers  avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Écosse. Une seule espèce est connu, Elginerpeton pancheni, décrit par le paléontologue Per E. Ahlberg en .

Il s'agit d'un des plus vieux vertébrés à membres connus à ce jour, bien que ce dernier ne fait pas partie du groupe-couronne des tétrapodes.

Découverte 
Les premiers fossiles dElginerpeton pancheni sont découverts à Scat Craig, dans Morayshire, en Écosse (Royaume-Uni), à partir de roches datant de la fin du Dévonien (stade du Frasnien supérieur, vers ). Les paléontologues récupèrent des fragments squelettiques comprenant une épaule et une hanche partielles, un fémur, un tibia (membre postérieur inférieur) et des fragments de mâchoire. L'holotype est un fragment de mâchoire inférieure estimé à  de longueur totale.

Description 
La taille estimé de l'animal est d'environ . Une analyse biomécanique des mâchoires de stégocéphales indique quElginerpeton aurait une habitude alimentaire inhabituelle chez les proto-tétrapodes. Ses mâchoires sont minces et tracées comme les plus sensibles aux contraintes élevées parmi le groupe d'échantillons. Cependant, la sculpture lourde de l'os peut avoir réduit ces contraintes. Il a également une force de morsure élevée, troisième au classement général par rapport à Crassigyrinus (en deuxième) et  (en premier). Ces deux caractéristiques combinées indiquent que la mâchoire est la mieux adaptée aux morsures rapides et fortes pour chasser des proies petites mais rapides.

Classification

Historique 
Au moment de sa découverte, Per E. Ahlberg classe Elginerpeton au sein la famille , au coté du genre apparenté Obruchevichthys. Incarnant un l'un des plus vieux stégocéphales connus, il est mentionné dans plusieurs analyses phylogénétiques concernant les tétrapodomorphes depuis sa description officielle.

Phylogénie 
Ci-dessous un cladogramme publié par Brian Swartz en  :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stegocephalia
 Hynerpeton
 Ichthyostega
 Acanthostega
 Tetrapoda

Liens externes 
  Elginerpeton sur Devonian Times

Références taxonomiques 

Stegocephalia
Dévonien supérieur
Taxon fossile décrit en 1994
Paléontologie en Écosse